Racke oder Racké ist der Familienname folgender Personen:
 Heidemarie Racké (* 1963), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Karl Racké (1825–1898), Bürgermeister der Stadt Mainz
 Nicola Racke (1847–1908), deutscher Weinhändler und Politiker (Zentrum), MdR

Weitere Bedeutungen:
 Racke rauchzart, deutscher Whisky, ursprünglich produziert von der Adam Racke GmbH & Co. KG

Siehe auch:
 Racken
 Rake